Rissmann oder Rißmann ist der Familienname folgender Personen:

 Eitel-Friedrich Rissmann (1906–1986), Internist in Ost-Berlin
 Johann Rißmann, österreichischer Anarchist 
 Jürgen Rißmann (* 1963), deutscher Theater- und Filmschauspieler
 Manfred Rißmann (* 1939), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Marc Rissmann (* 1980), deutscher Schauspieler
 Sven Rissmann (* 1978), Berliner Politiker (CDU)
 Thomas Rißmann (* 1970), deutscher Basketballspieler